Жан-Шарль Кастеллетто (; ) — камерунский футболист, защитник клуба «Нант» и сборной Камеруна. Играет преимущественно на позиции центрального защитника, также может сыграть на месте крайнего защитника или опорного полузащитника.

Клубная карьера

«Осер» 
В семь лет Кастеллетто поступил в футбольную академию «Бретиньи», воспитавшую большое количество профессиональных футболистов. Вместе с этой командой он побеждал в двух региональных турнирах на Кубок Эсона. В 13 лет Жан-Шарль вместе с другими юными игроками участвовал в турнире, проходившем в футбольном центре «Клерфонтен», где за ним наблюдали селекционеры клубов «Пари Сен-Жермен», «Лилль» и «Осер». Представители последнего взяли его сыграть за свою молодёжную команду на турнире Sans Frontière. До 15 лет Кастеллетто продолжать выступать за «Бретиньи», а в 2010 году окончательно перешёл в «Осер» и в следующие несколько лет играл за молодёжную команду клуба.

Перед началом сезона 2012/2013 «Осер» вылетел из Лиги 1, вынужден был расстаться со многими ведущими игроками и сделать ставку на воспитанников. У Кастеллетто появилась хорошая возможность проявить себя. В начале 2013 года он был переведён из молодёжного состава во вторую команду клуба, игравшую в Любительском чемпионате Франции. Там на одной из игр его заметил главный тренер Бернар Казони и отправил его тренироваться с основным составом. 4 апреля 2013 года Жан-Шарль заключил с «Осером» свой первый профессиональный контракт, а уже на следующий день он подменил в стартовом составе одного из травмированных игроков в матче Лиги 2 с «Газелеком». В том сезоне он больше за первую команду не играл, но в следующих двух сумел закрепиться в основном составе, составив пару центральных защитников сначала с Адамой Кулибали, а затем с Себастьяном Пюигренье. 26 сентября 2014 года в поединке против «Арль-Авиньона» Жан-Шарль забил свой единственный гол за «Осер».

«Брюгге» и аренды 
Летом 2015 года к Кастеллетто проявляли интерес несколько клубов Лиги 1, но он предпочёл перейти в бельгийский «Брюгге», поскольку этот клуб боролся за чемпионский титул и выступал в еврокубках. 23 июля Жан-Шарль заключил с клубом трёхлетний контракт. Тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм отметил, что молодой защитник обладает хорошим потенциалом и должен помочь его команде решить проблему нехватки игроков из-за обилия травмированных. 14 августа в матче против «Кортрейка» Кастеллетто дебютировал в Лиге Жюпилер. 26 августа он отыграл весь матч с «Манчестер Юнайтед» в квалификации Лиги чемпионов. Игра завершилась разгромным поражением бельгийского клуба со счётом 0:4. Вскоре Жан-Шарль два раза подряд травмировал ногу, из-за чего два месяца провёл без футбола, а по возвращении не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе.

В сезоне 2015/2016 «Брюгге» выиграл чемпионат Бельгии. Кастеллетто сыграл лишь в трёх матчах, в общей сложности проведя на поле 95 минут. 1 февраля 2016 года Жан-Шарль на правах аренды до конца сезона перешёл в «Мускрон-Перювельз». Соглашение предусматривало возможность выкупа контракт а. 6 февраля в матче против «Генка» он дебютировал за новую команду. Кастеллетто смог стать основным центральным защитником «Мускрона» и во второй половине сезона играл регулярно. После завершения аренды он вернулся в «Брюгге».

После неудачного дебютного сезона в Бельгии Кастеллетто захотел вернуться во Францию. Ему предоставилась такая возможность, когда 21 июля 2016 года его взял в годичную аренду клуб «Ред Стар», выступавший в Лиге 2. 9 августа он дебютировал в новой команде, отыграв весь матч против «Парижа» в Кубке французской лиги, а уже 12 августа в матче против «Бреста» провёл первый матч за клуб в Лиге 2. 6 февраля 2017 года в поединке против «Аяччо» Кастеллетто забил свой первый гол за «Ред Стар». В сезоне 2016/2017 он сыграл за «Ред Стар» 32 матча в Лиге 2 и отметился двумя забитыми голами. Его команда, перед началом сезона собиравшаяся бороться за повышение в классе, в итоге вылетела из Лиги 2.

«Брест» 
21 июля 2017 года Кастеллетто перешёл во «Брест», с которым заключил трёхлетний контракт. Его пригласили в качестве замены основному защитнику Закарии Диалло, который выражал желание покинуть клуб. Дебют Жан-Шарля в новом клубе состоялся 4 августа 2017 года в матче против «Аяччо». 22 сентября он впервые забил за «Брест», принеся команде ничью в матче с «Парижем». Сезон 2017/2018 для Кастеллетто получился успешным, он сыграл в Лиге 2 33 матча (все в стартовом составе), в которых отметился двумя забитыми голами.

В июне 2018 года появилась информация об интересе к Жан-Шарлю со стороны «Ланса», однако переход не состоялся, и в новом сезоне игрок продолжил выступать за «Брест».

Выступления за сборную 
Кастеллетто родился во Франции, его отец имеет итальянское происхождение, а мать родом из Камеруна. На уровне юношеских сборных Жан-Шарль на протяжении пяти лет представлял Францию. Он играл за команды юношей до 16, до 17, до 18, до 19 и до 20 лет, в общей сложности сыграв 25 матчей и забив один гол.

В 2017 году Кастеллетто решил сменить футбольное гражданство и выступать за сборную Камеруна. В мае 2017 года тренер Уго Броос включил Жан-Шарля в предварительную заявку камерунской сборной на Кубок конфедераций, но в окончательный список из 23 игроков новичок не попал. Кастеллетто вновь вызывался в сборную на осеннюю серию матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. В одном из них, 11 ноября, он дебютировал, отыграв второй тайм против команды Замбии.

Статистика

Достижения 
«Нант»
 Обладатель Кубка Франции: 2021/22

Примечания

Ссылки 

Футболисты Франции
Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Нант»